Джонни Динелл (урожд. Джон Савас) — нью-йоркский диджей, продюсер, музыкант, Ремиксер, промоутер ночных клубов и импресарио ночной жизни.

Клубный DJ 

В 1980 году Динелл начал карьеру диджея в клубе Mudd. Более трёх десятилетий он был постоянным диджеем во влиятельных нью-йоркских клубах, включая The Pyramid Club, Danceteria, The Roxy, The Limelight, Area, The Tunnel, Сюзанну Барч, Джеки 60, Кробар, Мистер Блэк, Теплица, Марки, Копакабана, Монстр, Ледовый дворец (Огненный остров), Даниэль Нардицио вечеринки и Клуб Камминг.

Промоутер и владелец клуба 
В 1990 году Динелл с партнёрами основал концертный клуб Jackie 60. В 1996 году Динелл и Валенти стали руководить всем зданием, где находился Jackie 60, переименовав клуб в MOTHER. Здание, дизайнером которого выступил Динелл, также содержало Click + Drag, «кибер-фетиш-готический еженедельник» и первый еженедельный нью-йоркский тематический клуб вампиров Long Black Veil. MOTHER закрылся в июне 2000 года.

Музыкальная карьера 
Первый сингл Джонни Дайнелла «Jam Hot» (ACME Records, 1983) стал культовой классикой и неоднократно подвергался ремиксам и семплам. В 1990 году Норман Кук, он же Fatboy Slim и его группа Beats International, выпустили " Dub Be Good to Me ", в котором использовался семпл «Jam Hot» рэпа. Эта песня стала седьмым самым продаваемым синглом 1990 года в Великобритании, заняла первое место в чарте Billboard Hot Dance Club США и 76 место в чарте Billboard Hot 100. В 2010 году проект из ремиксов на Smash Hit Music включал в себя доработки Tensnake, Питера Раухофера, Ильи Рудмана, Clouded Vision, 40 Thieves и оригинального продюсера песни Марка Каминса. В качестве исполнителя Динелл также выпускался на лейблах Atlantic Records, Arista Records, Epic Records, Heinz Records, Tribal Records, GIG Records, Xtravaganza Records, Pow Wow Records, Warlock Records и, с 2011 года, на своём собственном лейбле Endless Night Music.

Динелл, давний член House of Xtravaganza, помог внедрить в культуру в целом танец «вогинг» с помощью «Elements of Vogue» 1989 года в исполнении MC David Ian Xtravaganza, соавтора песни вместе с Динеллом и Дэвидом ДеПино.

Как автор песен, Динелл также сотрудничал с Малкольмом МакЛареном и Пинком Мартини в «Una Notte a Napoli» и «Segundo».

Избранная дискография

Примечания

Ссылки 
 
Музыкальные продюсеры США
Диджеи США
Википедия:Биографии современников